Клайпедски окръг (; ; ) е окръг в Западна Литва. Заема площ от 5209 км2. Административен център е град Клайпеда.

География 
Окръгът е част от етнографските области Жемайтия и Малка Литва. На север граничи с Латвия, на изток с Телшяйски и Таурагски окръзи, на юг с Русия (Калининградска област) и на запад има излаз на Балтийско море.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 7 общини.

Градски общини:
 Клайпеда
 Община Паланга
Районни общини:
 Община Клайпеда
 Община Кретинга
 Община Скуодас
 Община Шилуте
Община:
 Община Неринга

Население 
Населението на окръга възлиза на 382 179 души (2010). Гъстотата е 73,4 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва